Oxford Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Oxford Township (Illinois)
 Oxford Township (Johnson County, Iowa)
 Oxford Township (Jones County, Iowa)
 Oxford Township (Johnson County, Kansas)
 Oxford Township (Sumner County, Kansas)
 Oxford Township (Minnesota)
 Oxford Township (New Jersey)
 Oxford Township (Nebraska)
 Oxford Township (North Carolina)
 Oxford Township (Butler County, Ohio)
 Oxford Township (Coshocton County, Ohio)
 Oxford Township (Delaware County, Ohio)
 Oxford Township (Erie County, Ohio)
 Oxford Township (Guernsey County, Ohio)
 Oxford Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Oxford Township (Pennsylvania)
 Oxford Township (South Dakota)

in Kanada:
 Oxford Township (Grenville County, Ontario)
 Oxford Township (Oxford County, Ontario)